Alexandre Viktorovitch Smirnov, en , né le  à Tver, est un patineur artistique russe. Avec sa partenaire Yuko Kavaguti avec laquelle il patine depuis 2006, il est double champion d'Europe (2010 et 2015) et triple champion de Russie en 2008, 2009 et 2010.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Ekaterina Vasilieva (1 saison : 2005-2006)
 Yuko Kavaguti (11 saisons : 2006-2017)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Tver
Naissance en août 1984